Catedral de San Mauricio puede referirse a: 
 Catedral de San Mauricio de Vienne
 Catedral de San Mauricio (Mirepoix)
 Catedral de Angers
 Catedral de Magdeburgo